Blindband ist 
die Bezeichnung für ein fertig gebundenes Buch mit leeren Seiten, zum Beispiel für die Verwendung als Notizbuch, Skizzenbuch, Poesiealbum oder Tagebuch,
ein Synonym für Umfangband,
ein Roman von Gilbert Adair.